Bahreins voetbalelftal (mannen)
 Bahreins voetbalelftal (vrouwen)